OMAM peut désigner :

Musique 
Le groupe de musique Of monsters and men.

Aviation 
La Base aérienne Al Dhafra selon le code OACI des aéroports

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports